Личман — фамилия. Известные носители:

 Личман, Анна Васильевна (род. 1978) — украинский политик и предприниматель.
 Личман, Борис Васильевич (1946—2020) — советский и российский историк.